1985 Голяма награда на Австрия е 17-о за Голямата награда на Австрия и десети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 18 август 1985 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия